Сен-Жуэ́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Дозюле. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14598.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 195 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 122 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 93 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 76,2 %, в 1999 году было 68,4 %). Из 93 активных жителей работали 83 человека (46 мужчин и 37 женщин), безработных было 10 (4 мужчины и 6 женщин). Среди 29 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Жуэн 

Коммуны департамента Кальвадос